Ниже приведён список мэров Майами, штата Флорида, США с 1884 года по настоящее время.

Мэры Майами

Примечания 

 
Майами
Мэры Майами